Sample and hold (schakeling), een schakeling in elektronische apparaten
 Sample and hold (Neil Young) (1982), een lied van Neil Young
 Sample and hold (Simian Mobile Disco) (2008), een remixalbum van Simian Mobile Disco